Pátria - terra natal ou adotiva de um ser humano, que se sente ligado por vínculos afetivos, culturais, valores e história
Ou ainda:
 Pátria (canhoneira) - canhoneira lançada em 1903 em Lisboa
 Pátria (curta-metragem) - documentário que conta a história da Seleção Brasileira Feminina de Vôlei, bronze nas Olimpíadas de Atlanta em 1996
 Pátria (hino) - hino nacional da República Democrática de Timor-Leste
 Pátria (série de televisão)
 Patria (seriado)

Veja também 
 Pátria Amada

Desambiguação